Canaima peut désigner :

Géographie

la ville de Canaima dans l'État de Bolívar ;
 le parc national Canaima dans l'État de Bolívar ;
 l'aéroport Canaima, aéroport desservant la localité et le parc du même nom ;

Zoologie 
 Canaima, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae.

Informatique 

 Canaima GNU/Linux, un système d'exploitation libre.

Homonymie de toponyme